India
 Sivagiri – città del distretto di Erode, Tamil Nadu
 Sivagiri – città del distretto di Tirunelveli, Tamil Nadu